Minimal, chanson des Pet Shop Boys, 2006
 Minimal techno : techno
 Progressive psytrance (ou trance minimaliste) : Croisement entre la Trance psychédélique (Trance-Goa) et la Trance progressive.
 Minimal Compact : Groupe de musique 
 Polynôme minimal d'un endomorphisme : outil qui permet d'utiliser des résultats de la théories des polynômes dans le cadre de l'algèbre linéaire
 Polynôme minimal d'un nombre algébrique : outil qui permet d'utiliser des résultats de la théories des polynômes dans le cadre de la théorie de Galois
 État minimal : État réduit dans de strictes limites de légitimité.
 Élément minimal : Relation d'ordre
 Art minimal : courant de l'art contemporain
 Minimal origami : technique d'origami qui consiste à réaliser un modèle en un nombre limité de plis.